For You – album Prince’a
 For You – album Seleny Gomez
 For You – album zespołu Infinite
 „For You” – singel zespołu Electronic
 „For You” – singel duetu The Disco Boys
 „For You” – singel zespołu BTS
 „For You” – singel Liama Payne’a i Rity Ory